German Masters bezeichnet mehrere deutsche Sport-Turniere:

 Badminton, siehe German Masters (Badminton)
 Beachvolleyball, siehe German Masters (Beachvolleyball)
 Fechten, siehe German Masters (Fechten)
 Golf, siehe German Masters (Golf)
 Reiten, siehe Stuttgart German Masters
 Schach, siehe German Masters (Schach)
 Snooker, siehe German Masters (Snooker)
 Tennis, siehe German Masters Series